Йонуц Нягу (рум. Ionuț Neagu, * 29 березня 1989, Галац) — румунський футболіст.
 Лукас Нягу (іноді Лукас Неагу) (рум. Lucas Neagu, * 14 грудня 2014, Лондон) — перша у світі дитина, при зачатті котрої використовувалася технологія Karyomapping.
 Нягу Марін ( 1912) — румунський вчений в галузі виноградарства.